

События 

 Король Генрих II с войском прибывает в Ирландию. Захват Юго-Восточной Ирландии. Ирландские вожди признают Генриха верховным правителем. Пемброк назначен правителем Лейнстера.
 Ричард, сын короля Генриха II, получает герцогство Аквитания. Он помолвлен с дочерью короля Людовика.
 Король Сицилии Вильгельм ведёт переговоры о браке с Марией Комниной, дочерью Мануила.
 Бела III при содействии Византии стал королём Венгрии.
 В Венеции создан Большой совет нобилей, ограничивающей права дожа.
 1172—1173 — Паломничество Генриха Льва в Иерусалим.
 Захват Альмохадами Мурсии и Валенсии.
 Мусульманский мятеж подавлен в Прадесе; это событие знаменует собой окончание умиротворения земель, недавно завоеванных каталонцами.
 Каракитаи помогли Ала ад-Дину Текешу завладеть Хорезмом.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1172 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1172 году
 8 мая — Феодор II, епископ Ростовский; утоплен в «Вонючем болоте» по решению суда народного веча.
 Тадж ад-Дин Ил-Арслан

См. также

Примечания